Чемпионат мира по русским шашкам среди женщин 2013 года проходил 4—14 августа 2013 года в Санкт-Петербурге, Россия в гостинице «Азимут Отель Санкт-Петербург» под эгидой Секции—64 ФМЖД. Соревнования проводились в трёх форматах: классическом, быстрые шашки и блиц. Одновременно проходил чемпионат мира среди мужчин. В обоих чемпионатах участвовало 98 спортсменов из 35 стран.

Регламент 
Каждое соревнование проводилось по швейцарской системе в 9 туров по системе микро-матчей из двух партий, с жеребьёвкой первого хода белых. Жеребьёвка первого тура проводится с учетом рейтингов, каждого последующего тура — при помощи компьютерной программы жеребьёвки. 

 Участники в классической программе

Чемпионка мира 2011 года Наталия Фёдорова (Россия), участницы, занявшие 1—6 места в чемпионате Европы 2012 года, участницы, занявшие 1—3 места в чемпионате Азии 2013 года, три участницы от каждой страны по заявкам национальных федераций, две участницы от Санкт-Петербурга, как хозяев чемпионата, одна участница — место спонсоров и ещё две участницы по решению Секции-64 ФМЖД. 

 Участники в быстрой и блиц программах

Три участницы от каждой страны по заявкам национальных федераций, плюс игроки с рейтингом не ниже 2150, две участницы от Санкт-Петербурга, одна участница — место спонсоров и две участницы по решению Секции—64. 

 Определение победителей.

Места в соревнованиях определяются по сумме очков. За победу даётся — 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. В случае равенства очков места определяются по сумме очков, набранных соперниками, без учёта наименьшего результата (усечённый коэффициент Солкофа), сумме очков, набранных всеми соперниками (коэффициент Бухгольца), сумме очков, набранных соперниками, без учёта 2-х наименьших результатов, 3-х наименьших результатов, и т.д., матч до первой победы с укороченным контролем времени.

Результаты 
Участвовали 28 спортсменок  из 14 стран, средний рейтинг 2177. Контроль времени — 45 минут на партию плюс 15 секунд за каждый сделанный ход.

Быстрые шашки 
Участвовали 30 спортсменок  из 13 стран, средний рейтинг 2176. Контроль времени — 10 минуты на партию плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.

Блиц 
Участвовали 28 спортсменок  из 13 стран, в том числе 4 международных гроссмейстера (GMIF), 2 международных мастера (MIF) и 5 мастеров ФМЖД (MFF), средний рейтинг 2181. Контроль времени — 3 минуты до конца партии каждому участнику плюс 3 секунды за каждый сделанный ход.

Чемпионкой мира стала Степанида Кириллина (Россия), второе место заняла представительница Украины Юлия Макаренкова, на третьем месте также представительница Украины Виктория Мотричко.

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Чемпионат мира по шашкам 64 среди мужчин и женщин 2013 г. на сайте «Шашки в России»
 Результаты блица среди женщин

2013 
2013 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге